Marguerite de Brabant (1192-1231) épouse Gérard III de Gueldre, comte de Gueldre, fille d'Henri Ier, duc de Brabant, et de Mathilde de Boulogne
 Marguerite de Brabant (1276-1311) épouse de Henri VII de Luxembourg (Empereur romain germanique), fille de Jean  de Brabant et de Marguerite de Flandre.
 Marguerite de Brabant dite de Tervueren épouse de Jean de Rode de Lantwyck (), fille naturelle légitimée de Jean  de Brabant.
 Marguerite de Brabant (1323-1380) épouse de Louis II de Flandre, fille de Jean III de Brabant et de Marie d'Évreux, mère de Marguerite III de Flandre.

Homonymie dynastique